Chemillier-Gendreau est le patronyme de:
 Denis Chemillier-Gendreau (1965-), économiste français
 Monique Chemillier-Gendreau, juriste française